Pingitzer ist der Familienname folgender Personen:

 Robert Pingitzer (* 1985), österreichischer Triathlet
 Virgil Pingitzer (1541–1619), deutsch-österreichischer Rechtswissenschaftler